Tomás de Almeida (1670—1754), bispo de Lamego e Porto e primeiro cardeal patriarca de Lisboa
 Tomás de Almeida (1706—1786), sobrinho do anterior, principal da Igreja Patriarcal de Lisboa
 Tomás Gomes de Almeida (1836—1903), bispo português de Angola, Goa e Guarda (também referido como  e )
 Tomás José Coelho de Almeida (1838—1895), proprietário rural, magistrado e político brasileiro
 Tomás Xavier Garcia de Almeida (1792—1870), político brasileiro

Ver também